José Luis Silva puede referirse a:

 José Luis Silva Araya, futbolista chileno.
 José Luis Silva Martinot, administrador de empresas y político peruano.
 José Luis Silva, actor venezolano de telenovelas (Rosángela, María del Mar, La zulianita, Rafaela, La señorita Elena, Una muchacha llamada Milagros, Peregrina, Aventura, El ciego, Camino de la verdad).
 José Luis Silva, escultor mexicano (Inmaculada de Chignahuapan).